Rijstebrij, een oud, zoet gerecht op basis van rijst
Congee, een pap gemaakt van rijst bekend in veel Aziatische keukens